Huron County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Huron County (Michigan)
Huron County (Ohio)